Menschen, Tiere, Sensationen bezeichnet:

 Menschen, Tiere, Sensationen (Zirkusshow), eine Zirkusshow, die von 1937 bis 1997 in der Deutschlandhalle in Berlin stattfand
 Menschen, Tiere, Sensationen, einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1938
 Menschen, Tiere, Sensationen Tour, eine Konzertreise der Band Die Toten Hosen im Jahr 1992